Реципро́кність ( ‘взаємність, обопільність’ від  ‘той, що повертається’) — у загальному значенні — взаємність, взаємообмін, взаємозалежність. 

У політології — залежність авторитету людини від її заслуг перед суспільством.

У психології — інтеріоризована соціальна норма, що реалізується в поведінковому аспекті у вигляді «позитивної реципрокності» — відплати добром за добро, та «негативної реципрокності» — відплати злом за зло. В теорії Ж. Піаже — взаємність думки, уміння дитини співвідносити свою точку зору з точкою зору іншого, є умовою подолання інтелектуального егоцентризму.

В економіці — обмін дарами на неринковій основі, рух предмету обміну на основах взаємності між суб’єктами, що належать до симетричних груп.

У фізіології — фізіологічний механізм координації діяльності нервових центрів, що забезпечує спільний регулюючий вплив на функції органів і тканин.

Синоніми терміну у суспільних науках — реципрокальність та реципрокація.

Див. також
Реципрок — у мовознавстві — взаємний стан дієслова.

Реципрокна іннервація — у фізіології — рефлекторний механізм, який забезпечує іннервацію взаємозв’язаних груп скелетних м’язів, що беруть участь у здійсненні складних координованих рухів (ходіння, біг тощо).

Реципрокне схрещування — у біології — система двох схрещувань (прямого і зворотного), в одному з яких організми з ознаками, що вивчаються, використовують як материнські, в іншому — як батьківські.

Реципрокні транслокації — у генетиці — обмін ділянками двох негомологічних хромосом.

Примітки